Јунес ел Ајнауи је освојио турнир. У финалу је победио Феликса Мантиљу резултатом 4:6, 6:2, 6:2.

Носиоци

  Јевгениј Кафељников (четвртфинале)
  Горан Иванишевић (друго коло)
  Алберт Портас (прво коло)
  Јиржи Новак (четвртфинале)

 Бохдан Улихрах ''(полуфинале) 
 '''Јунес ел Ајнауи (победник) 
 Рајнер Шитлер ''(полуфинале) 
 Феликс Мантиља ''(финалиста)

Жреб

Спољашње везе
 Главни жреб - Доха 2002.

Отворено првенство Катара у тенису 2002.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно